Juan Gracia es el nombre de varias personas:
 Juan Gracia Colás, político español nacido en Bilbao en marzo de 1888;
 Juan Gracia, novelista español nacido en Ciudad Real en 1966.